Illinois River Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Illinois River Bridge (Pedro, Arkansas), ID-Nr. 04001503
 Illinois River Bridge (Siloam Springs, Arkansas), ID-Nr. 87002420